Le Chérimont est un petit massif montagneux dépassant rarement l'étage collinéen ; situé entre les Vosges saônoises, la trouée de Belfort et les contreforts du massif du Jura. Il est recouvert par une vaste forêt domaniale qui porte le même nom. Dans le même secteur géographique ce massif a donné son nom :
 au tunnel du Chérimont, un tunnel-canal de  de long creusé dans les collines du Chérimont entre 1884 et 1897 qui n'a jamais servi ;
 au maquis du Chérimont, un maquis installé dans le secteur en mars 1944 et dont la majorité des membres ont été fusillés ;
 à la communauté de communes Rahin et Chérimont, une communauté de communes française créée en 2003 qui intègre une grande partie du massif dans son territoire.

Référence